Дмитрий Орбелиани:
 Орбелиани, Дмитрий Захарович (1763—1827) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов.
 Орбелиани, Дмитрий Тамазович (1797—1868) — генерал-лейтенант.